Мон-Сен-Мартен () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Изер. Входит в состав кантона Сент-Эгрев. Округ коммуны — Гренобль.

Код INSEE коммуны — 38258. Население коммуны на 1999 год составляло 98 человек. Населённый пункт находится на высоте от 520  до 1 844  метров над уровнем моря. Муниципалитет расположен на расстоянии около 480 км юго-восточнее Парижа, 85 км юго-восточнее Лиона, 11 км северо-западнее Гренобля. Мэр коммуны — Jean Pierre Villoud, мандат действует на протяжении 2008—2014 гг.

Динамика населения (INSEE):

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Общие данные о коммуне Мон-Сен-Мартен